Die Abkürzung OZG steht für:

 IATA-Code für Flughafen Zagora in Marokko
 Onlinezugangsgesetz in Deutschland (Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen) 

Abkürzung